Systemdatei bedeuet:

 im Allgemeinen eine Datei eines Betriebssystems, wie beispielsweise Gerätetreiber
 im Besonderen:
 eine Datei mit der Namenserweiterung .sys, siehe beispielsweise CONFIG.SYS, IO.SYS oder MSDOS.SYS
 eine Datei mit der Eigenschaft (oder dem Attribut) ‚‘, siehe Dateiattribut